CCM2L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 571 амінокислот, а молекулярна маса — 62 179.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Некатегоризовані білки